Kertscher ist der Familienname folgender Personen:

 Florus Kertscher (1892–1966), deutscher Agrarwissenschaftler
 Hans-Joachim Kertscher (* 1944), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Norbert Kertscher (* 1954), deutscher Politiker (SED, PDS)

Siehe auch:
 Kertscher Vasen
 Kertscher Verteidigungsoperation
 Kerscher